New Look bezeichnet:
 einen Modestil in der Nachkriegszeit, siehe New Look
 ein außenpolitisches Konzept der USA, siehe New Look (Politik)
 eine Modekette aus Großbritannien, siehe New Look (Unternehmen)